

Cinema 
 Resurrected – film del 1989 diretto da Paul Greengrass

Musica 
 Resurrected – demo di Protector del 2000
 Resurrected – album dei Last Resort del 2006
 Resurrected – album dei Witchfinder General del 2008